Die Liste der Stationen der S-Bahn Mitteldeutschland verzeichnet alle Stationen, die von der S-Bahn Mitteldeutschland bedient werden oder von der S-Bahn Leipzig, S-Bahn Halle oder S-Bahn Halle-Leipzig bedient wurden.

Überblick 
Im Jahre 1969 entstanden in Leipzig und in Halle zwei separate S-Bahn-Netze, die sich „S-Bahn Leipzig“ und „S-Bahn Halle“ nannten. In beiden Städten und im Leipziger Umland erfolgten in den 1970er und 1980er Jahren weitere Ausweitungen des Liniennetzes.

Am 12. Dezember 2004 kam es zur Einführung einer städteübergreifenden S-Bahn unter der Bezeichnung „S-Bahn Halle-Leipzig“. Auch damit ging eine Vergrößerung des Netzes einher. Zwischen 2009 und 2013 wurden einige S-Bahn-Linien durch Züge der Mitteldeutschen Regiobahn ersetzt, wodurch sich das S-Bahn-Netz wieder verkleinerte. Dazu trug auch die Einstellung eines Abschnitts der S 1 von 2011 bis 2013 bei.

Im Zuge der Inbetriebnahme des City-Tunnels Leipzig wurde das S-Bahn-Netz in Leipzig deutlich umstrukturiert. Einige Stationen verloren ihre S-Bahn-Anbindung oder wurden teils sogar komplett stillgelegt. Dafür kamen aber auch etliche Stationen in und um den City-Tunnel neu hinzu. Ebenso wurden weitere Verbindungen, unter anderem nach Hoyerswerda, Bitterfeld, Geithain oder Zwickau, geschaffen.

Legende 
Rot hinterlegte Zeilen bedeuten, dass die Station nicht mehr von der S-Bahn bedient wird.

 Spalte Name gibt den offiziellen Namen der jeweiligen Station an. Wenn es zu Verlegungen von Stationen gekommen ist und sowohl die alte als auch die neue Station den gleichen Namen tragen, ist dies mit Einträgen wie „[alt]“ oder „[neu]“ vermerkt.
 Spalte Ort/Stadtteil nennt den Ort oder bei kreisfreien Städten den Stadtteil, in dem sich die Station befindet.
 Spalte Gemeinde/Stadt gibt den Namen der Gemeinde oder Stadt, zu dem der Ort oder Stadtteil gehört.
 Spalte Landkreis oder kreisfreie Stadt nennt den entsprechenden Landkreis oder kreisfreie Stadt. Dazu werden die Kfz-Kennzeichen verwendet:

 Spalte Bundesland gibt das entsprechende Bundesland an.

 Spalte Preisklasse (PK) nennt die jeweilige Preisklasse von 1 bis 7. Bei einigen Stationen weist DB Station&Service AG keine Preisklasse aus. An diesen Stellen ist das Feld leer gelassen. Wenn es sich um außer Betrieb genommene Stationen handelt, für die es keine Kategorie mehr geben kann, ist ein Strich angegeben.
 Spalte Aufnahme bezieht sich auf die Aufnahme des S-Bahnverkehrs. Die Aufnahme allen anderes Verkehrs bleibt dabei unberücksichtigt.
 Spalte Linien nennt die Linien, die gegenwärtig die Stationen bedient.
 Spalte Anmerkungen enthält weitere Angaben. Bei außer Betrieb genommenen Stationen ist dabei das Datum der Einstellung vermerkt.
 Spalte Foto enthält ein Foto der Station.

Stationsverzeichnis

Einzelnachweise 

Liste (Schienenverkehr)
Liste (Bahnhöfe)
S-Bahn Mitteldeutschland